Wenceslaus III (6 oktober 1289 - Olomouc, 4 augustus 1306), uit het geslacht der Přemysliden, was de enige overlevende zoon van koning Wenceslaus II en Judith van Habsburg.

Na het uitsterven van de dynastie der Arpaden in Hongarije werd hij, als verre nazaat van koning Béla III, te Székesfehérvár in 1301 tot koning van Hongarije gekroond. Bij de opvolging van zijn vader in 1305 kwamen hierdoor de kronen van Bohemen, Polen en Hongarije in één hand, maar paus Bonifatius VIII verklaarde de opvolging in Polen en Hongarije ongeldig. In 1306 werd Wenceslaus bij de voorbereiding van een veldtocht in Polen vermoord in Olmütz.

Wenceslaus was gehuwd met Viola Elisabeth van Teschen (1290-1317), dochter van Mieszko van Teschen, maar stierf kinderloos.

Voorouders

Referenties

Koning van Bohemen
Koning van Polen
Koning van Hongarije
Hertog van Pommeren
Markgraaf van Moravië
Přemysliden
Vermoord heerser
Persoon in de 14e eeuw